

Patronyme 

 Albert-Louis Bray (1884-1959), architecte français
 Anthony Bray, musicien britannique contemporain
 Auguste-Joseph de Bray, (1875-?), professeur belge
 Bill Bray (1983-), joueur de baseball américain
 Charles Bray (1811-1884) penseur britannique
 Chip Bray (1953-), acteur et réalisateur américain
 Deanne Bray (1971-), actrice américaine sourde
 Ghislain Bray (1946-), homme politique français
 Jeremy Bray (1930-2002), homme politique britannique
 John Randolph Bray, (1879-1978), producteur américain de cinéma
 Salomon de Bray, (1597-1664), architecte et peintre néerlandais
 Sarah Bray, (1966-), artiste luxembourgeoise
 Sophie Bray (1990-), joueuse britannique de hockey sur gazon

Produits agricoles et alimentation 
 Le bray picard, fromage français au lait de vache

Toponyme

Bray, une localité du Berkshire en Angleterre.

Bray, section de la ville belge de Binche située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;

Bray est une ville du Botswana ;

États-Unis 
 Bray, ville située en Oklahoma.



Communes françaises 
 Bray, dans l'Eure ;
 Bray, en Saône-et-Loire ;
 Bray, ancienne commune du Val-d'Oise ;
 Bray-Dunes, dans le Nord ;
 Bray-en-Val, dans le  Loiret ;
 Bray-et-Lû, dans le Val-d'Oise ;
 Bray-lès-Mareuil, dans la Somme ;
 Bray-Saint-Christophe, dans l'Aisne ;
 Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne ;
 Bray-sur-Somme, dans la Somme ;

Anciennes communes françaises 
 Bray, dans l'Aube, aujourd'hui intégrée aux Bordes-Aumont ;
 Bray, en Indre-et-Loire, aujourd'hui Reignac-sur-Indre ;
 Bray, dans l'Oise, aujourd'hui intégrée à Rully ;
 Bray, dans l'Orne, aujourd'hui intégrée à Mortrée ;
 Bray, dans la Somme, aujourd'hui intégrée à Noyelles-sur-Mer

Autres 
 Le pays de Bray, une région naturelle partagée entre la Normandie et la Picardie.

Bray, une ville et station balnéaire au sud de Dublin en Irlande
 Bray, une station du Dublin Area Rapid Transit.
 Bray Head, en Irlande

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France